Епархия Семты () — титулярная епархия Римско-Католической церкви.

История 
Античный город Семта, который сегодня идентифицируется с раскопками Dzemda, находящимися на территории сегодняшнего Туниса, находился в провинции Африка Римской империи. В первые века христианства Семта была центром одноимённой епархии, которая входила в карфагенскую митрополию Александрийского патриархата.

С 1927 года епархия Семты является титулярной епархией Римско-Католической церкви.

Ординарии епархии 
 епископ Маггиорин (упоминается в 411 году);
 епископ Флоренций (упоминается в 646 году).

Титулярные епископы 
 епископ Грегорий Рожман (17.03.1929 — 17.05.1930) — назначен епископом Любляны;
 епископ Frano Gjini (3.07.1930 — 4.01.1946) — назначен епископом Лежи;
 епископ Гектор Катри OFMCap (4.07.1946 — 18.03.1972);
 епископ Sergio Otoniel Contreras Navia (25.01.1974 — 23.12.1977) — назначен епископом Темуко;
 епископ Dominik Kaľata SJ (16.03.1985 — по настоящее время).

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, стр. 893, ISBN 88-209-7422-3
 L’Afrique chrétienne, J. Mesnage, Paris 1912, стр. 63

Ссылки 
 Информация 
 Информация 

С